Newton (unitat), unitat de força del Sistema Internacional
 Toponímia:
 Newton (Alabama)
 Newton (Carolina del Nord)
 Newton (cràter marcià)
 Newton (Geòrgia)
 Newton (Illinois)
 Newton (Iowa), ciutat de l'estat Iowa (EUA)
 Newton (Kansas)
 Newton (Massachusetts)
 Newton (Nova Hampshire)
 Newton (Nova Jersey)
 Newton (Texas)
 Newton (Utah)
 Newton Falls, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Newton Grove, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Newton Hamilton, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 North Newton, població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 West Newton, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Biografies:
 Alan Newton (1931), ciclista britànic
 Gilbert Newton Lewis (1875 - 1946), químic i físic estatunidenc
 Isaac Newton, matemàtic i físic anglès
 James Newton Howard (1951, Los Angeles, Califòrnia), compositor de cinema estatunidenc
 Olivia Newton-John
 Robert Newton (1905, Shaftesbury - 1956, Beverly Hills, Estats Units), actor britànic de cinema i teatre
 Miscel·lània:
 Algorisme de Gauss-Newton
 Apple Newton, línia d'organitzadors personals digitals o "PDA"
 Binomi de Newton
 Fórmules de Newton-Cotes, grup de fórmules per a la integració numèrica
 Grau Newton, escala de temperatura definida per Isaac Newton pels volts del 1700
 Lleis de Newton
 Mètode de Newton, algorisme per a trobar aproximacions del zero d'una funció
 Notació de Newton
 Telescopi Isaac Newton, telescopi òptic a Las Palmas, Gran Canària, Espanya
 Trident de Newton, corba estudiada per Isaac Newton
 Munició:
 .30 Newton, munició de fusell dissenyada per Charles Newton
 .256 Newton, munició de fusell dissenyada per Charles Newton